Vietri di Potenza – comune italiano in provincia di Potenza.
Vietri sul Mare – comune italiano in provincia di Salerno.